Роџер Федерер је био бранилац титуле, али је елиминисан у групној фази.

Рафаел Надал требало је буде први носилац на турниру, али се повукао пре почетка такмичења због повреде колена. Његово место заузео је девети тенисер света, Жил Симон.

Новак Ђоковић је освојио турнир, победивши Николаја Давиденка у финалу са 6:1, 7:5.

Енди Мари, Жо-Вилфрид Цонга, Хуан Мартин дел Потро, Жил Симон и Радек Штјепанек су дебитовали на турниру.

Носиоци

Жреб

Завршница

Групе

Црвена група 

</center>

Златна група 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2008.